BTS (együttes)
 Behind the Scenes, werkfilm
 Pozsonyi repülőtér (BTS)